

Ягодин — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Польщею у Волинській області.
 Ягодин — прикордонна залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці у селі Римачі Ковельського району Волинської області.